Stenobiella är ett släkte av insekter. Stenobiella ingår i familjen Berothidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nätvingar
Stenobiella